Berenson ist der Familienname folgender Personen: 

 Alex Berenson (* 1973), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Bernard Berenson (1865–1959), US-amerikanischer Kunsthistoriker, Kunstsammler und Schriftsteller
 Berry Berenson (1948–2001), US-amerikanische Schauspielerin, Fotografin und Modell
 Marisa Berenson (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Red Berenson (* 1939), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer